Первоярский — упразднённый в 2004 году посёлок в Миллеровском районе Ростовской области России. Входил в состав Никольского сельсовета (в настоящее время территория Ольхово-Рогского сельского поселения).

География 
Располагался в балке Первый Яр, в 9 км к востоку от слободы Никольской.

История 
Указом ПВС РСФСР от 24 февраля 1988 года посёлку второй фермы молсовхоза присвоено наименование посёлок Первоярский.

Исключен из учётных данных в 2004 г.

Население 
По переписи 1989 г. в посёлке проживало 32 человека, в том числе 15 мужчин и 17 женщин. По переписи 2002 г. постоянное население в посёлке отсутствовало.

Инфраструктура 
Действовала ферма  молочного советского хозяйства.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2004 году
Исчезнувшие населённые пункты Миллеровского района